Pollinkhove steht für:

 Pollinkhove (Belgien), ein Dorf innerhalb der Gemeinde Lo-Reninge in Belgien
 die niederländische Bezeichnung der französischen Ortschaft Polincove